Charles Joseph Gravier (1865-1937), zoologiste français.
 Charles Gravier de Vergennes (1717-1787), homme d'État français, secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous Louis XVI.